Шейх-Хайдар (Шейх-Хейдар):
 Шейх-Хайдар — узбекский хан, сын хана Абу-л-Хайра.
 Шейх Хайдар — лидер тариката Сефевие, отец шаха Исмаила I.
 Шейх-Хайдар — золотордынский царевич (султан), сын хана Шейх-Ахмеда.
  — село в Иранском Курдистане.
  — село в Иранском Луристане.

Мужские имена
Мусульманские имена
Страницы значений:Тёзки